Jussi Pesonen est un nom pouvant désigner:

 (né en 1960), homme d'affaires finlandais
 (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Pesonen, Jussi